Рибняк — населений пункт у Хорватії, в Осієцько-Баранській жупанії у складі міста Нашице.
 Рибняк — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Расіня.